Натали Джексон Мендо́са (12 августа 1978, Гонконг) — актриса, имеет австралийско-британское, а также китайско-филиппинские происхождение. Родители — Робин Джексон и Ноэль Мендоса.

Более всего известна по своей роли Джеки Клунс в британской драме «Отель Вавилон», а также роли Джуно в фильме ужасов «Спуск» и его продолжении «Спуск 2». Мендоса появилась в мюзикле «Мулен Руж!», в котором играла эпизодическую роль танцовщицы. Также снялась в телесериале «Farscape» и играла роль Лиат в фильме «Тихоокеанская история».

После «Мулен Руж!» Мендоса начала работать над сольным альбомом в Мельбурне и подписала три сделки с Miramax.

Фильмография

Ссылки